Saline County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Saline County, Arkansas
 Saline County, Illinois
 Saline County, Kansas
 Saline County, Missouri
 Saline County, Nebraska